Laetitia – variante del nome proprio di persona Letizia
39 Laetitia – asteroide della fascia principale